Folwark zwierzęcy – powieść George’a Orwella
 Folwark zwierzęcy – film animowany z 1954 roku
 Folwark zwierzęcy – film aktorski z 1999 roku